Штаттегг () — политическая община в Австрии, в федеральной земле Штирия. Входит в состав округа Грац.

Население составляет 2580 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 25,86 км². Официальный код — 60646.

Географическое положение

Население 

Quelle: Statistik Austria

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Карл Циммерман (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей общины () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 5 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Штирии